Un grand écran est un écran de grandes dimensions.
 Le grand écran est le cinéma, par opposition au petit écran qu'est la télévision.
 Grand Écran Italie est un ancien complexe cinématographique Gaumont situé dans le  de Paris.
 Grand Écran est un album d'Eddy Mitchell.